

Prénom 
 Theuns Jordaan est un chanteur sud-africain né en 1971
 Theuns Kotzé est un joueur de rugby namibien
 Theuns Stofberg est un joueur de rugby sud-africain

Nom 

 Edward Theuns, coureur cycliste né en 1991

Homonymie de prénom